Samuel Hood peut se référer à :

 Samuel Hood (1724-1816),  Hood, amiral britannique ;
 Samuel Hood (1762-1814), , amiral britannique ;
 Samuel Hood (1788-1868),  Bridport, homme politique et pair britannique.